|-
| 135601 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135602 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135603 - ||  || 29 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135604 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135605 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135606 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135607 - ||  || 9 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135608 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135609 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135610 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135611 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135612 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135613 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135614 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135615 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135616 - ||  || 9 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135617 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135618 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135619 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135620 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135621 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135622 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135623 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135624 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135625 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135626 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135627 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135628 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135629 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135630 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135631 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135632 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135633 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135634 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135635 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135636 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135637 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135638 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135639 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135640 - ||  || 8 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135641 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135642 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135643 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135644 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135645 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135646 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135647 - ||  || 16 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135648 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135649 - ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135650 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135651 - ||  || 1 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135652 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135653 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135654 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135655 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135656 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135657 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135658 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135659 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135660 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135661 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135662 - ||  || 19 iunie 2002 ||  || 
|-
| 135663 - ||  || 5 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 135664 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135665 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135666 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135667 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135668 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135669 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135670 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135671 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135672 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135673 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135674 - ||  || 15 iulie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 135675 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135676 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135677 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135678 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135679 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135680 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135681 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135682 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135683 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135684 - ||  || 18 iulie 2002 ||  || 
|-
| 135685 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135686 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135687 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135688 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135689 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135690 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135691 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135692 - ||  || 30 iulie 2002 || Haleakala || 
|-
| 135693 - ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135694 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135695 - || 2002 PK || 1 august 2002 ||  || 
|-
| 135696 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135697 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135698 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135699 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135700 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-